Según el contexto Greenbelt puede hacer referencia a:

La ciudad Greenbelt (Maryland) en EE. UU.
La ciudad Greenbelt (Ottawa) en Canadá.